Сокорь — хутор в Ахтубинском районе Астраханской области России. Входит в состав Капустиноярского сельсовета.

География 
Хутор находится в северной части Астраханской области, в восточной части Волго-Ахтубинской поймы у ерика Чумачек. Уличная сеть представлена одним объектом — ул. Сокорь.

Абсолютная высота — 14 метров ниже уровнем моря.
Климат
умеренный, резко континентальный. Характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения хутора составляла 4 человека (2 мужчин и 2 женщин). Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 53 %, казахи 47 % от общего числа жителей 15.

Примечания 

Населённые пункты Ахтубинского района